Gadstrup (plaats), plaats in Denemarken
 Gadstrup (parochie), parochie in Denemarken